Passendale (plaats), plaats in België
 Passendale (kaas), kaas uit die plaats
 Passendale (bier), bier dat in samenwerking met de kaasmaker gebrouwen wordt
 Slag om Passendale, slag uit de Eerste Wereldoorlog

Zie ook 
 Passchendaele (doorverwijspagina)